Самсоненко - українське прізвище

 Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна (4 червня 1957) — український політик.
 Самсоненко Микола Демидович (1931) — фізик, доктор фізико-математичних наук. 

Українські прізвища